Antvarden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Antvarden (Gärdserums och Dalhems socknar, Småland), sjö i Västerviks kommun (Dalhem) och Åtvidabergs kommun (Gärdserum),  (1,59 km²)
Antvarden (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (1,84 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn